Paasonen ist der Familienname folgender Personen:

 Jani Paasonen (* 1975), finnischer Rallyefahrer
 Markku Paasonen (* 1967), finnischer Dichter
 Matti K. Paasonen (1925–2005), finnischer Physiologe
 Ranya Paasonen (* 1974), finnische Schriftstellerin
 Sakari Paasonen (1935–2020), finnischer Sportschütze